

Топоніми 
 Уґо — містечко в Японії, у префектурі Акіта.
 Уґо — північна частина провінції Дева, Японія.

Особи 
 Уго — останній правитель давньокорейської держави Чосон Вімана